Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)

 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
  Martin Damm /  Jim Grabb (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1998